Агульент () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Альбайда. Занимает площадь 16,2 км². Население — 2463 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 7 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Junta de Fiestas de Moros y Cristianos de Agullent 
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
  

Муниципалитеты Валенсии